AWR peut faire référence à :
  ;
 American Wrestling Rampage, une promotion de catch européenne ;
 Agence Web Reporter, une agence de presse toulousaine.